

Patronyme

 Céline Moinet (1984-), hautboïste française.
Josy Moinet (1929-2018),homme politique français.
Louis Moinet (1768-1853), horloger et peintre français.
Nicolas Moinet (1970-), universitaire français spécialisé dans Intelligence économique.

Variantes orthographiques
Monet
Monnet
Monette

Nom de lieu

 Moinet, localité de la section de Longvilly, dans la commune belge de Bastogne